Дубовое — село, расположенное на острове Кунашире в 42 км от Южно-Курильска. Согласно административно-территориальному делению Сахалинской области входит в состав Южно-Курильского городского округа.

По переписи 2002 года, население — 360 человек (227 мужчин, 133 женщины). Преобладающая национальность — русские (74 %). Село было образовано на базе отделения совхоза «Дальний» Головнинского сельсовета. Название дано по дубовым рощам в окрестностях села постановлением исполкома Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся в августе 1964 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Южно-Курильского городского округа
Кунашир